Martinka ist der Familienname folgender Personen: